Нови-Карловци () — село в Сербии, в общине Инджия, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 3036 жителей (по переписи населения 1991 года — 2947 жителей).

Экономика 
Жители села заняты в основном в сельском хозяйстве, основной вид деятельности — полеводство: выращивание пшеницы, кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы.

Демография 
В селе Нови-Карловци, по переписи 2002 года проживали 2417 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 40,4 лет (39,3 года у мужчин и 41,5 года у женщин). В селе есть 901 домашние хозяйство, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,37.

Село населено главным образом сербами (по переписи населения Сербии 2002 года).

Примечания

Ссылки 
 План села на карте\"Mapquest"

Населённые пункты Воеводины